Akers-Douglas ist der Familienname folgender Personen.

 Aretas Akers-Douglas, 1. Viscount Chilston (1851–1926), britischer Rechtsanwalt und Politiker der Conservative Party
 Aretas Akers-Douglas, 2. Viscount Chilston (1876–1947), britischer Diplomat und Botschafter